De Kief (Velden), verdwenen boerderij in Velden 
 Anne de Kiev, historisch figuur